Gibson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Gibson County (Indiana)
Gibson County (Tennessee)